Cachrys nudicaulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Henri Godet och Dc. Cachrys nudicaulis ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nudicaulis